Banale – altopiano delle Giudicarie in Trentino (Italia)
 banale – particolare istanza di bassissima complessità, in matematica

Pagine correlate
Banalizzazione